Ts:
 Ts — обозначение химического элемента теннессин;
 Ts — обозначение радикала тозила.
 Ts или ts — диграф, используемый в орфографиях нескольких языков, использующих латинское письмо.

TS:

 TS — Транссиб — международный транспортный коридор (Центральная Европа — Москва — Екатеринбург — Красноярск — Хабаровск — Владивосток — Находка);
 TS/6,1 — противотанковая мина.
 Telesync
 MPEG-TS — транспортный поток MPEG-2
 TS Entertainment — корейская музыкальная компания, имеющая под крылом такие группы как Untouchable, Secret, B.A.P
 TS (от ) — единица разделения канала в системах связи, где применяется множественный доступ с разделением по времени (TDMA) или временное уплотнение (мультиплексирование) (TDM).
 TS — (от англ. Time Stop)  — остановка времени

См. также 
 Тс